Cauwelaert bzw. Van Cauwelaert ist der Name folgender Personen:

 Didier van Cauwelaert (* 1960), französischer Schriftsteller
 Frans Van Cauwelaert (1880–1961), belgischer Psychologe, Mitgründer der Tageszeitung De Standaard sowie Politiker der Flämischen Bewegung
 Frans van Cauwelaert (Polizist), belgischer Polizist, der in Jette während der NS-Besatzung mehrere Juden vor dem Holocaust rettete
 Jan Van Cauwelaert (1914–2016), römisch-katholischer Bischof von Inongo im Kongo